Juden Raus! est une phrase anti-juive (« Les Juifs dehors ! »), utilisée par les Nazis lors de la déportation des Juifs, comme le rapporte par exemple Henri Kichka, et pouvant faire référence à :
 Juden Raus ! () un jeu de société nazi créé en 1936.
 Alle Juden raus! sous-titré : Judenverfolgung in einer deutschen Kleinstadt 1933–1945, un film documentaire allemand d' (1990).